Oberauer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Oberauer (* 1984), österreichischer Organist
 Johannes Oberauer, deutscher Verleger
 Klaus Oberauer (* 1965), deutscher Psychologe
 Norbert Oberauer (* 1968), deutscher Islamwissenschaftler